La temporada 2011-12 de la Segunda División Femenina de España correspondió a la 11.ª edición del campeonato. En esta oportunidad, fue disputada entre 25 de septiembre de 2011 y 29 de abril de 2011 en su fase regular. Posteriormente se disputó la promoción de ascenso en mayo de 2012.

Tabla de clasificaciones

Grupo I

Grupo II

Grupo III

Grupo IV

Grupo V

Grupo VI

Grupo VII

Referencias

Enlaces externos 
Web oficial de la RFEF
Resultados y Clasificación Segunda División Femenina en RFEF.es 

Temporadas de la Segunda División Femenina de España
Temporada 2011-12 de fútbol en España